Определението шипоопашат може да се отнася за следните таксони:

Таксономичен род влечуги:
 Шипоопашати гущери (Uromastyx) с осемнадесет вида сред които:
 Шипоопашат гущер (Uromastyx acanthinura)

Таксономичен род гризачи:
 Шипоопашати гризачи (Anomaluridae)

и видовете:
 Австралийски шипоопашат гекон (Strophurus ciliaris)
 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
 Шипоопашата игуана на Бейкър (Ctenosaura bakeri)
 Роатанска шипоопашата игуана (Ctenosaura oedirhina)
 Хондураска шипоопашата игуана (Ctenosaura melanosterna)
 Гватемалска шипоопашата игуана (Ctenosaura palearis)